Die A Grupa 1977/78 war die 54. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 5. August 1977 und endete am 11. Juni 1978.

Meister wurde Lokomotive Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1977
Fußballsaison 1977/78